L'édition 2003 du tournoi de tennis du Japon se déroule du  au , sur dur en extérieur, à Tokyo. Elle appartient à la catégorie International Series Gold. Rainer Schüttler remporte l'épreuve en simple, Justin Gimelstob et Nicolas Kiefer celle en double.

Lauréats 
Rainer Schüttler remporte le tournoi en simple en battant en finale Sébastien Grosjean. Il s'agit de son  ATP en simple, le  sur dur et le seul de sa carrière dans la catégorie International Series Gold.

En double, Justin Gimelstob et Nicolas Kiefer remportent leur seul titre ensemble en s'imposant en finale face à Scott Humphries et Mark Merklein. Il s'agit respectivement de leur  et  dans la discipline.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Japon
 Saison 2003 de l'ATP
 Tournoi de tennis du Japon (WTA 2003) (édition féminine)
 Tournois ATP International Series Gold

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2003
Tennis masculin en 2003
Compétition de tennis à Tokyo
Sport au Japon en 2003
Tennis en septembre 2003
Tennis en octobre 2003